Németh József (1816–1880) magyar és amerikai szabadságharcos
 Németh József (1831–1916) római katolikus püspök, csanádi segédpüspök
 Németh József (1854–1916) színész, színigazgató
 Németh József (1866–1932) közgazdasági előadó, miniszteri tanácsos
 Németh József (1868–1948) kertész, szakíró
 Németh József (1873–1946) középiskolai tanár, Németh László író édesapja
 Németh József (1888–1961) tábornok
 Németh József (1911–2006) fotográfus
 Németh József (1912–1959) kőművessegéd, 1956-os szabadságharcos
 Németh József (1925–2016) jezsuita szerzetes, pap
 Németh József (1928–1994) festő
 Németh József (1930) operaénekes (tenor)
 Németh József (1931–2012) táncdalénekes
 Németh József (1934) múzeumigazgató, irodalomtörténész, Zalaegerszeg díszpolgára
 Németh József (1938) építész
 Németh József (1942) operaénekes (bariton)
 Németh József Ericsson-díjas tanár
 Németh József (birkózó)
 Németh József (grafikus)
 Németh József a Zalaegerszegi TE labdarúgója
 Németh József a Szép, szőke szerelmünk, a Tisza című 17 részes magyar ismeretterjesztő filmsorozat operatőre
 Németh József az 1945-ös magyarországi nemzetgyűlés egyik képviselője, Független Kisgazdapárti politikus
 Németh József technikatörténész, a 2011-es Gábor Dénes-díj kitüntetettje